Carl Flügge ist der Name folgender Personen:

* Carl Flügge (Mediziner) (1847–1923), deutscher Arzt, Hygieniker und Hochschullehrer
 Carl August Flügge (1876–1948), deutscher Geistlicher